Perényi steht für:

 Perényi (Adelsgeschlecht), ungarisches Adelsgeschlecht

Perényi ist der Familienname folgender Personen:
Edit Weckinger-Perényi (1923–2019), ungarische Turnerin 
 Emmerich Perényi († 1519), Palatin von Ungarn
 Eszter Perényi (* 1943), ungarische Violinistin
 Imre Perényi (1888–1956), ungarischer Fußballspieler und -trainer, siehe Imre Payer
 József Perényi (1921–1968), rumänisch-ungarischer Fußballspieler, siehe Iosif Petschovski
 Károlyné Perényi (1923–2019), ungarische Turnerin 
 Miklós Perényi (* 1948), ungarischer Cellist